QM steht für:
 Air Malawi, nationale Fluggesellschaft des afrikanischen Staates Malawi (IATA-Code)
 Quaderni medievali, historische Fachzeitschrift
 Qualitätsmanagement
 Quantenmechanik, eine physikalische Theorie
 Quartiersmanagement

Qm steht für:
Quartiermeister in der Schweizer Armee

qm steht für:
 Quadratmeter (veraltet)

Siehe auch:

QM